Lichthof steht für:

 Sonderform eines Innenhofs, siehe Hof (Architektur)
 Lichthof (Fotografie), ein Effekt in der Fotografie 
 Leuchterscheinung um Mond oder Sonne, die durch Beugung des Lichts an den Wassertröpfchen von Wolken verursacht wird, siehe Korona (Atmosphärische Optik)
 Lichteffekte der atmosphärischen Optik, die durch Reflexion und Brechung von Licht an Eiskristallen entstehen, siehe Halo (Lichteffekt)
 Lichthof (Oberschneiding), ein Ortsteil der Gemeinde Oberschneiding, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Lichthof Theater, ein Theater in Hamburg